

Cinema 
 Perché? (Proc?) – film del 1987, diretto da Karel Smyczek
 Perché? – episodio del film del 1967 Capriccio all'italiana, diretto da Mauro Bolognini

Musica 
 Perché? – 33 giri di Nanni Svampa del 1969
 Perché – singolo di Fausto Leali del 1992
 Perché – album di Michele Rodella del 2008
 Perché – singolo di Edoardo Bennato (con la collaborazione di Morgan) del 2010
 Perché? – singolo di Alex Britti del 2015
 Pèrche. 44 date in fila per tre col resto di due – album live dei Folkabbestia del 2005
 Perché – singolo di Vale Lambo del 2018

Altri progetti